Літературний клуб "Pro Patria!" - літературно-мистецьке об'єднання, засноване у м.Дрогобичі на початку 2015 року. 

"Pro Patria!" - перший літературний клуб Дрогобича, що створений за часів Незалежності України.

Історія клубу розпочалася 25 січня 2015 року, коли організатори ІІІ Літературного конкурсу «Pro Patria», який проходив в 2014 році, вирішили свою діяльність на культурній ниві не тільки продовжити, але і розширити; відтак відбулася перша "координаційна зустріч" на якій Юрій Федчак, Галина Жубіль та Оксана Рудавська вийшли з ініціативою започаткувати в Дрогобичі новий мистецький культурологічний проект.

На першому відкритому установчому засіданні клуб отримав ім'я "Pro Patria!", що в перекладі з латини означає: "За Батьківщину!". Таку назву має Всеукраїнський літературний конкурс, який тричі був успішно реалізований у Дрогобичі. 

10 серпня 2015 р., укладено угоду з директором Дрогобицького міського народного дому культури ім. І. Франка Петром Косом про надання приміщення для повноцінної діяльності Літературного клубу. 

Дрогобицький літературний клуб цікавий тим, що він наразі є єдиним у Дрогобичі літклубом, що об'єднує у своїх лавах не лише місцевих поетів та прозаїків, а й журналістів, музейників та художників.

Клуб видає свій журнал "Дрогобич мистецький".

Учасники 
Учасниками дрогобицького літклубу є, зокрема: 
 Юрій Федчак - український журналіст, член НСЖУ;
 Галина Жубіль - українська письменниця;
 Оксана Рудавська - волонтер, член ВО «Майдан»;
 Олег Стецюк -  історик, громадський діяч, засновник та власник інтернет-видання "Drohobyczer Zeitung";
 Сергій Матійко - журналіст, керівник проекту «Дрогобицьке регіональне Інтернет-телебачення»;
 Степан Яким - поет, екс-директор Дрогобицького механіко-технологічного коледжу, кандидат історичних наук, член Всеукраїнського об`єднання письменників «Бойківщина»;
 Марія Головкевич - старший науковий співробітник музею "Дрогобиччина", філолог;
 Юрій Гарник - лауреат та переможець поетичних конкурсів, мешканець с.Раневичі;
 Василь Сторонський - композитор та поет;
 ...

Див. також 
 Калея

Джерела 
 Федчак Ю. Вони люблять і знають Дрогобич // Галицька зоря. - 2015. - №60. - С.7-8.
 Літературний клуб "Pro Patria!" (Дрогобич) // Дрогопедія (Дро-Е)

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка Літературного клубу "Pro Patria!" у Facebook
 Офіційна група Всеукраїнського літературного конкурсу "Pro Patria!" у Facebook
 Ключак В. В Дрогобичі започаткували новий культурологічний проект // Трускавецький вісник 
 Стецюк О. Чи можлива культурна єдність Дрогобича? // Drohobyczer Zeitung 
 До уваги поетів та літераторів, що проживають на землі Івана Франка! // Drohobyczer Zeitung
 Фотоконкурс та Літературний клуб зацікавили дрогобицьких митців // Drohobyczer Zeitung  
 Ще раз про друге засідання Літературного клубу // Трускавецький вісник 
 "Pro Patria!" та "Drohobyczer Zeitung" // Drohobyczer Zeitung 
 Ключак В. На крилах поезії та музики // Трускавецький вісник 
 В Дрогобичі лунатиме бардівська пісня на честь Захисників України // Інтернет-газета "Майдан" 

Культура Дрогобича
Дрогобич
Творчі організації та об'єднання Дрогобича